Simões est une municipalité brésilienne située dans l'État du Piauí.
 Simões Filho est une ville brésilienne du littoral de l'État de Bahia.

Patronyme 

 António Simões (1943-),  footballeur puis entraîneur portugais de football ;
 Carlos Simões (1951-), footballeur puis entraîneur portugais de football ;
 Domingos Simões Pereira (1963-), homme d'État bissau-guinéen ;
 Fabiana da Silva Simões (1989-), footballeuse internationale brésilienne ;
 Gastão Simões da Fonseca (1874-1943), artiste-peintre français ;
 João Miguel dos Santos Simões (1907-1972), historien et un muséologue portugais ;
 José Ribeiro Simões Costa (1913-?), footballeur portugais ;
 José Edvar Simões (1943-) ancien joueur et entraîneur brésilien de basket-ball ;
 Michael Simões Domingues dit Mika (1991-), joueur de football portugais ;
 Miguel Angelo Karim Simões Fazenda dit Miguel Tininho (1980-), footballeur hispano-mozambicain ;
 José Miguel Organista de Simões Aguiar dit Miguelito (1981-), footballeur portugais ;
 Nuno Claro Simões Coimbra (1977-), footballeur portugais ;
 Renê Simões (1952-), entraîneur de football brésilien ;
 Rui Simões (1944-), cinéaste et un producteur portugais ;
 Steve Simões (1979-), joueur professionnel de hockey sur glace hispano-canadien ;
 Victor Simões de Oliveira (1981-),  joueur de football brésilien.
Patronyme brésilien
Patronyme portugais